Weidhausen bezeichnet 
 Weidhausen bei Coburg, eine Gemeinde in Oberfranken
 Weidhausen (Föritztal), einen Ortsteil der Gemeinde Föritztal in Thüringen